Sprang steht für:

 Sprang, eine textile Handarbeitstechnik zur Herstellung netzartig gewirkter Geflechte

Sprang ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Sprang (1915–2000), US-amerikanischer Comiczeichner
 Friedrich Sprang (1932–2017), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Max Sprang (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Sprang (1930–1998), deutscher Grafiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Van Sprang